Korsberga socken kan avse:
Korsberga socken, Småland
Korsberga socken, Västergötland